

Cinema e televisione 
 Entropy - Disordine d'amore – film del 1999 diretto da Phil Joanou
 Entropia (Entropy) – episodio della sesta stagione della serie televisiva Buffy l'ammazzavampiri
 Entropia (Entropy) – episodio dell'undicesima stagione della serie televisiva Criminal Minds

Musica 
 Entropy/Send Them – extended play di DJ Shadow e Asia Born del 1993
 Entropy – singolo di Grimes del 2015

Altro 
 Entropy – sistema di gestione dei pacchetti
 Entropy – rivista scientifica svizzera
 N. Tropy – personaggio della serie di videogiochi Crash Bandicoot